Алексіу () — грецьке прізвище.

Відомі носії 
 Еллі Алексіу (1894–1988) — грецька письменниця та перекладачка.
 Харіс Алексіу (1950) — грецька співачка.